Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková au fost campioanele en-titre, dar nu au putut să-și apere titlul, deoarece Krejčíková a fost testat pozitiv pentru COVID-19 înainte de meciul din prima rundă. În urma acestei retrageri, Elise Mertens va recăpăta poziția nr. 1 în clasamentul WTA la dublu de la Siniaková la finalul turneului.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Legături externe
 Roland-Garros 2022
 (WTA) tournament profile

French Open 2022
WTA Tour 2022